Hilfiker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hilfiker (* 1969), Schweizer Fußballspieler
 Denise Hilfiker-Kleiner (* 1961), Schweizer Biologin, Hochschullehrerin und Medizindekanin in Deutschland
 Hans Hilfiker (1901–1993), Schweizer Elektroingenieur und Gestalter
 Jakob Hilfiker (1851–1913), Schweizer Geodät
 Silvan Hilfiker (* 1980), Schweizer Bankier und Politiker
 Walter Hilfiker (1897–1945), Schweizer Politiker (SP)